Thomas Déruns, né le , est un joueur suisse professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Thomas Déruns a fait ses débuts en Ligue nationale A en 2000 avec le HC La Chaux-de-Fonds. Il a ensuite été transféré en 2002 au Genève-Servette HC. Avec le club genevois, il a été finaliste du championnat de Suisse 2007-2008. En finale du championnat de Suisse 2009-2010 contre le CP Berne, il fait parler de lui en inscrivant un but (appelé "airhook" en anglais) depuis l'arrière de la cage adverse en levant la rondelle dans la lucarne de Marco Bührer et ce durant la finale des playoffs de LNA.

Il a quitté Genève-Servette et maintenant, il joue depuis le  pour le CP Berne. Les raisons de son départ, d'abord surprenant est dû aux difficultés financières du club des Vernets. Il quitte le club bernois en , s’engageant avec le Lausanne HC.

Carrière internationale 
Il a participé avec l'équipe de Suisse aux championnats du monde en 2006, 2008 et 2009.

Statistiques 

| 1999-2000|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 19|| 0|| 1|| 1|| 2|| 8|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2000-2001|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNA|| 39|| 2|| 7|| 9|| 6|| 13|| 2|| 2|| 4|| 29
|-
| 2001-2002|| HC La Chaux-de-Fonds||  LNB|| 32|| 14|| 26|| 40|| 50|| 10|| 6|| 6|| 12|| 8 
|-
| 2001-2002 || HC Lugano U20|| Jr. Élites A|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Genève-Servette HC||  LNA|| 40|| 2|| 3|| 5|| 10|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2002-2003 || HC La Chaux-de-Fonds||  LNB|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Genève-Servette HC||  LNA|| 9|| 1|| 0|| 1|| 0|| 10|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2004-2005|| Genève-Servette HC||  LNA|| 44|| 4|| 9|| 13|| 39|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Genève-Servette HC||  LNA|| 44|| 6|| 14|| 20|| 34|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2006-2007|| Genève-Servette HC||  LNA|| 34|| 5|| 11|| 16|| 36|| 4|| 1|| 0|| 1||4 
|-
| 2007-2008|| Genève-Servette HC||  LNA|| 50|| 5|| 14|| 19|| 36|| 16|| 3|| 5|| 8||8 
|-
| 2008-2009|| Genève-Servette HC||  LNA|| 43|| 7|| 15|| 22|| 79|| 4|| 2|| 1|| 3||0 
|-
|2009-2010|| Genève-Servette HC||  LNA|| 50|| 19|| 31|| 50|| 44|| 20|| 10|| 15|| 25||6 
|-
| 2010-2011|| Genève-Servette HC||  LNA|| 38|| 9|| 13|| 22|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || CP Berne||  LNA|| 4|| 2|| 0|| 2|| 0|| 11|| 2|| 2|| 4||2
|-
|2011-2012||CP Berne||  LNA|| 40|| 4|| 11|| 15|| 6|| 13|| 2|| 4|| 6||4
|-
| 2012-2013||CP Berne||  LNA|| 25|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2012-2013 || Lausanne HC||  LNB|| 20|| 6|| 13|| 19|| 2|| 11|| 1|| 1|| 2||2
|-
|2013-2014||Lausanne HC|| LNA|| 50|| 9|| 10|| 19|| 14|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2014-2015||Lausanne HC|| LNA|| 36|| 4|| 7|| 11|| 8|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2015-2016||Lausanne HC|| LNA|| 50 || 7 || 13 || 20 || 6 || 6 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|2016-2017||Lausanne HC|| LNA|| 42 || 1 || 6 || 7 || 12 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1982
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif neuchâtelois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du CP Berne
Joueur du Lausanne HC
Attaquant de hockey sur glace